Baskstreet Dreams – ósmy album niemieckiego zespołu Blue System wydany 19 kwietnia 1993 przez Hansa Records, oznaczony w katalogu numerem 74321-13473-1 (wydanie LP). Album zawiera 11 utworów. W albumie tym znajduje się jedyny cover w historii grupy Blue System zatytułowany: Don't You Want My Foolish Heart, który ukazał się wcześniej na singlu grupy TNT.

Lista utworów 
LP (Hansa 74321-13473-1) – 19 kwietnia 1993

Twórcy 
  Muzyka: Dieter Bohlen
  Autor tekstów: Dieter Bohlen
  Wokalista: Dieter Bohlen
  Producent: Dieter Bohlen
  Aranżacja: Dieter Bohlen
  Instrumenty klawiszowe: Thorsten Brötzmann
  Współproducent: Luis Rodríguez

Notowania na listach przebojów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Albumy Blue System
Albumy muzyczne wydane w roku 1993